Дзвиня́ч Го́ришный (также Дзвиня́ч Горный, Дзвиня́ч Верхний) — село, существовавшее до 1946 года на берегах реки Сана.

Одна часть территории бывшего села в настоящее время находится в Турковском районе нынешней Львовской области Украины, другая — в гмине Лютовиска Бещадского повята Подкарпатского воеводства Польши.

Население в 1943 году составляло 859 жителей.

История 
Село Дзвиняч Горишный было основано до 1529 года краковским воеводой Петром Кмита. В налоговом реестре за 1589 год упоминается церковь. Следующая деревянная церковь была возведена в 1789 году на левом берегу Сана. В 1905 году на правом берегу Сана была построена церковь Св. арх. Михаила, которая была уничтожена после второй мировой войны. Священник этой церкви, отец Юрий Кмит, занимался изучением бойковского фольклора и был автором «Словаря бойковских диалектов». В 1938 году население Дзвиняча Горишнего насчитывало 1549 человек. Село, население которого по состоянию на 1943 год насчитывало 859 человек, было выселено в течение 1944—1946 гг. К настоящему времени сохранился фундамент церкви 1905 года постройки.

Литература 
 Augustyn M., Szczerbicki A.: «Na północ od źródeł Sanu. Zabytki w wsiach nad rzekami Boberką i Jabłonką», [в:] Bieszczad Nr 7, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2000.
 Augustyn M., Kryciński S., Modrzejewski S., Szewc R.: «Bieszczady. Słownik Historyczno-Krajoznawczy. Część 1 — Gmina Lutowiska.», Bieszczadzki Park Narodowy — Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Ustrzyki Górne — Warszawa 1995.
 «Bieszczady. Przewodnik», wyd. VI, Oficyna Wydawnicza «Rewasz», Pruszków 1999.
 «Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження», Київ: Наукова думка 1983
 «Bojkowszczyzna», Płaj nr 6, Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1993.
 Kryciński S.: «Cerkwie w Bieszczadach», Oficyna Wydawnicza «Rewasz», Pruszków 1995
 Pulnarowicz W.: «U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru», Turka 1929..
 Слободян В.: «Церкви Турківського району», Львів 2003.
 Сокіл В.: «Народні легенди та перекази українсців Карпат», Київ: наукова думка, 1995.
 Stoyko S.: «Ukrainian Part of the Trilateral East Carpathians Biosphere Reserve» [в:] «The East Carpathians Biosphere Reserve Poland /Slovakia/ Ukraine»; Polski Komitet Narodowy MaB, Warszawa 1999.
 Stoyko S.: «Park Krajobrazowy Górnego Sanu / The Landscape Park of the Upper San (proposed)» [в:] «Rezerwaty Biosfery w Polsce / Biosphere Reserves in Poland», wyd. II, Polski Komitet Narodowy MaB, Warszawa 1997.
 «Украинские Карпаты. Культура», Наукова Думка, Киев 1989.
 «Украинские Карпаты. Природа», Наукова Думка, Киев 1989.
 Юсипович І.: «Турківщина: за завісою століть», Львів: ВП «Край», 1993.

Ссылки 
 
 Фонд Сохранения Биоразнообразия Восточных Карпат
 Карпатский Фонд

Исчезнувшие населённые пункты Львовской области